Хосе Карлос Ибарра Херес (; 7 августа 1985) — испанский шахматист, гроссмейстер (2013).

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 36-я Олимпиада (2004). Выступал за 2-ю сборную.
 2 командных чемпионатов Европы (2015—2017). На чемпионате 2017 года, играя на резервной доске, завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Хосе Карлоса Ибарра Хереса на шахматных олимпиадах
 Хосе Карлоса Ибарра Хереса в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Испании